Zwitsers voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Zwitsers voetbalelftal onder 19 (vrouwen)